Stärk oder Staerk ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Stärk (1958–2001), deutscher Altphilologe
 Franz Staerk (1859–1926), Vizebürgermeister von Graz und Architekt
 Friedrich Stärk (1891–1969), deutscher Komponist
 Klaus Stärk (* 1954), deutscher Fußballtrainer
 Leonhard Stärk (* 1959), deutscher Jurist und Manager
 Otto-Julius Stärk (1913–2003), deutscher Zoologe
 Ralf Stärk (* 1973), deutscher Eishockeyspieler
 Willy Staerk (1866–1946), evangelischer Theologie und Professor für Altes Testament
 Yanek Stärk (* 1988 oder 1989), deutscher Musiker und Songwriter

Siehe auch:
 Sterk
 Sterck
 Stärk & Lengenfelder, Anstalt für christliche Kunst